María Antonieta de Borbón-Parma o María Antonia (Parma, Italia, 28 de noviembre de 1774 - 20 de febrero de 1841) fue una princesa de Parma, hija del duque Fernando I de Parma y la archiduquesa María Amalia de Austria.

Biografía

Primeros años 

María Antonieta nació el 28 de noviembre de 1774 en Parma. Fue la tercera de los nueve hijos del duque Fernando I de Parma y de su esposa, la archiduquesa María Amalia de Austria. Contrariamente a la creencia popular, no lleva el nombre de su tía materna, la reina María Antonieta, quien no era su madrina, sino el nombre de la tía de su padre, María Antonieta de España, reina de Cerdeña, quien da nombre a la princesa y si era su madrina. Su padrino fue su tío, el emperador José II. María Antonieta creció junto a sus hermanos en la corte ducal de Parma, donde se la conocía cariñosamente como "Tognina". Era una pintora talentosa y recibió su formación de Giuseppe Baldrighi y Domenico Muzzi, ambos pintores de la corte y profesores de la Academia de Bellas Artes de Parma.

Ocupación francesa 
En 1796, Parma fue ocupada por Francia. Mientras que a sus padres se les permitió permanecer formalmente en su poder pero vigilados por un séquito de guardias franceses, a María Antonieta y su hermana Carlota se les otorgó la libertad al ser consideradas apolíticas. Ambas hermanas permanecieron al lado de sus padres como apoyo durante la ocupación francesa, y eran conocidas por poseer la religiosidad de su padre y la fuerza de voluntad de su madre. Sin embargo, mientras que Carlota exigía al gobernador francés Junot recibir una pensión para poder vivir de acuerdo a su estatus de princesa, María Antonieta era descrita como particularmente severa y reservada. A la muerte de su padre en octubre de 1802, las hermanas y su madre asistieron a su funeral. Cuando su madre fue exiliada por los franceses después del funeral, la acompañaron a Praga, donde le hicieron compañía hasta su muerte en 1804. Durante su estancia en Praga, ella y su hermana fueron descritas como humildes y pasaban su tiempo orando. 

Con personalidad tranquila, María Antonieta nunca se casó y se convirtió en una principiante de las Ursulinas en 1802. Al año siguiente, el 22 de abril de 1803, recibió oficialmente el hábito de monja de las Ursulinas y cambió su nombre por el de Sor Luisa María.

Muerte 
Durante los años siguientes llevó una vida tranquila y modesta en el convento de las Ursulinas en Parma. Después de muchos años de vivir allí, el 9 de mayo de 1831, se trasladó al Convento de Santa Ágata en Roma, donde murió en 1841.

Ancestros

Referencias 

Casa de Borbón-Parma
Infantas de España de gracia
Princesas de Parma
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XVIII
Nacidos en Parma
Fallecidos en Roma